У́триайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Утриайнен, Санни (род. 1991) — финская легкоатлетка.
  (род. 1953) — финский легкоатлет.